Le Boulevard Grande Allée est une importante artère de la Rive-Sud de Montréal.

Description 

Le boulevard Grande Allée, débute à l'intersection du chemin Salaberry à Carignan comme petite route de campagne jusqu'à l'autoroute 30. Au nord de la voie rapide, le boulevard devient urbain et sert de frontière entre la ville de Brossard et l'arrondissement Saint-Hubert de la ville de Longueuil jusqu'aux rues Bellevue Sud de Greenfield Park et Alma de Brossard. Entre les rues Bellevue Sud / Alma et Bellevue Nord / Adam, l'artère sépare donc Brossard de l'arrondissement Greenfield Park. Au nord de la rue Bellevue Nord, le boulevard Grande Allée est situé entièrement dans le quartier Laflèche de Saint-Hubert jusqu'à sa fin à la hauteur d'une bretelle d'accès à la Route 116 Est.

Rue dans l'agglomération de Longueuil